US Open 2009 a fost cea de-a 129-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 31 august – 14 septembrie 2009, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York. Inițial, era programat să se încheie cu meciul final de simplu masculin de duminică, 13 septembrie, dar din cauza ploii turneul a fost prelungit cu o zi. La fel ca Australian Open, turneul a inclus meciuri de noapte.

Roger Federer și Serena Williams au fost campionii en-titre însă nici unul nu a reușit să-și apere titlul.

Campioni
Fosta nr.1 mondial și campioană la US Open 2005 la simplu feminin, Kim Clijsters, a concurat după ce i s-a acordat un wild card, revenind la tenisul profesionist după mai bine de doi ani. Ea a ajuns în semifinale, unde a eliminat-o pe campioana en-titre Serena Williams. În finală, Clijsters a învins-o pe Caroline Wozniacki în seturi consecutive. Clijsters a devenit astfel prima jucătoare care a devenit mamă și care a câștigat un Grand Slam de la Evonne Goolagong Cawley în 1980. În acest proces, ea a devenit și prima jucătoare care nu a fost cap de serie și care a câștigat turneul după ce a primit un wild card.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Premii în bani

* per echipă

Legături externe 

 Official website of US Open

2009
2009 în tenis
2009 în Statele Unite ale Americii